

Flore 
 Froment, autre nom du blé tendre.

Faune
 Froment, nom de la couleur rouge-orangé pâle de la robe de certains bovins.

Patronyme 

 Alain Froment (né en 1952), médecin et anthropologue français ; 
 Antoine Froment (1508-1581), réformateur protestant et écrivain d'origine dauphinoise ;
 Bernard de Froment (né en 1952), homme politique français ;
 Charles Froment (1854-1928), caricaturiste français ;
 Édouard Froment (1884-1973), homme politique français ;
 Émile Froment-Meurice (1837-1913), orfèvre français ;
 Eugène Froment-Delormel (1821-1900), peintre et illustrateur français ;
 Eugène Froment (1844-1926), graveur et illustrateur français ;
 Famille Froment-Meurice, famille parisienne ;
 François Marie Froment (1756-1825), agent contre-révolutionnaire ;
 François-Désiré Froment-Meurice (1802-1855), orfèvre français ;
 François Froment-Meurice (1863-1927), homme politique français ;
 François Froment-Meurice (1949-), homme politique français ;
 Hubert Froment, architecte belge ;
 
 Jean-Baptiste de Froment (1977-) , homme politique français ;
 Jean-Louis Froment (1944), directeur artistique et critique d'art français ;
 Joël Froment (1938-) , artiste français ;
 Joseph François Froment (1764-1827), homme politique français ;
 Jules Froment (1878-1946), médecin français ; 
 Louis de Froment (1921-1994), chef d'orchestre français ;
 Marc Froment-Meurice (1953-), philosophe et écrivain français ;
 Nicolas Froment, (vers 1430/1435-1486), peintre français ;
 Pascale Froment, écrivain français ;
 Paul-Gustave Froment (1815-1865), inventeur et mécanicien français ;
 Georges-Pierre de Froment (1913-2006), général de division, gouverneur militaire et résistant français ;
 Pierrette Froment-Savoie (1942-), pianiste, compositrice et professeure canadienne ;
 Romain Froment (né en 1977), joueur de rugby à XV ;

Voir aussi 
 Froment du Léon, une race bovine française
 
 Manœuvre de Froment, test diagnostique
 Signe de Froment, atteinte du nerf ulnaire

Notes et références

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme français